Näsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näsgölen (Bredaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (2,7 ha)
Näsgölen (Båraryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Näsgölen (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Stora Näsgölen, sjö i Vetlanda kommun,  (9,56 ha)
Näsgölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (1,5 ha)
Näsgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Näsagölen, sjö i Boxholms kommun, 
Näsegöl, sjö i Hultsfreds kommun, 
Näsegölen, sjö i Finspångs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn